Raihun bezeichnet in Osttimor:

 ein Ort und Aldeia im Suco Uma Quic, siehe Uma Quic
 ein Ort im Suco Balibo Vila, siehe Balibo Vila